

Koncept 
 Union (teoria), matematyczna teoria.
 Unia (programowanie), struktura danych w niektórych językach do programowania

Rozrywka 
 The Union, album Eltona Johna i Leona Russella z 2010 roku
 Union, album muzycznej grupy Yes z 1991 roku
 Union, album The Boxer Rebellion z 2009 roku
 Union – zespół rockowy
 The Union: The Business Behind Getting High, film dokumentalny o zjawiskach związanych z marihuaną w USA i Kanadzie z 2007 roku

Szkoły 
 Union Theological College, uczelnia w Irlandii Północnej
 Union Theological Seminary, uczelnia w Nowym Jorku.

Geografia

Francja 
 Union – to miejscowość i gmina we Francji, w regionie Midi-Pireneje, w departamencie Górna Garonna.
 Unias – to miejscowość i gmina we Francji, w regionie Rodan-Alpy, w departamencie Loara.

USA 
Miejscowości w USA:
 Union – miejscowość w stanie Alabama, w hrabstwie Greene
 Union – miejscowość w stanie Connecticut, w hrabstwie Tolland
 Union – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie McHenry
 Union – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Hardin
 Union – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Boone
 Union – jednostka osadnicza w stanie Luizjana, w parafii St. James
 Union – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Knox
 Union – miejscowość w stanie Missisipi, w hrabstwie Neshoba
 Union – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Franklin
 Union – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Cass
 Union – jednostka osadnicza w stanie New Hampshire, w hrabstwie Carroll
 Union – jednostka osadnicza w stanie New Jersey, w hrabstwie Union
 Union – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Broome
 Union – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Montgomery
 Union – miasto w stanie Oregon, w hrabstwie Union
 Union – miasto w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Union
 Union – miejscowość w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Monroe
 Union – jednostka osadnicza w stanie Waszyngton, w hrabstwie Mason
 Union – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Burnett
 Union – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Door
 Union – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Eau Claire
 Union – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Pierce
 Union – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Rock
 Union – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Waupaca
 Union – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Vernon
Gminy w USA:
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Ashley
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Baxter
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Conway
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Faulkner
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Fulton
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Greene
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Independence
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Izard
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Jackson
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Lee
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Marion
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Nevada
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Ouachita
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Perry
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Prairie
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Randolph
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Saline
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Stone
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Van Buren
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie White
 Union (ang. Union Town) – gmina w stanie Connecticut, w hrabstwie Tolland
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Cumberland
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Effingham
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Fulton
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Livingston
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Adams
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Benton
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Boone
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Clark
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Clinton
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Crawford
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie DeKalb
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Delaware
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Elkhart
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Fulton
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Gibson
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Hendricks
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Howard
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Huntington
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Jasper
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Johnson
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie LaPorte
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Madison
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Marshall
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Miami
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Montgomery
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Ohio
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Parke
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Perry
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Porter
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Randolph
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Rush
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie St. Joseph
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Shelby
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Tippecanoe
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Union
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Vanderburgh
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Wells
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie White
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Whitley
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Adair
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Adams
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Appanoose
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Benton
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Black Hawk
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Boone
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Calhoun
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Carroll
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Cass
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Cerro Gordo
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Crawford
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Dallas
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Davis
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Delaware
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Des Moines
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Fayette
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Floyd
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Guthrie
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Hardin
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Harrison
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Jackson
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Johnson
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Kossuth
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Louisa
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Lucas
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Madison
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Mahaska
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Marion
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Mitchell
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Monroe
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie O’Brien
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Plymouth
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Polk
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Poweshiek
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Ringgold
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Shelby
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Story
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Union
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Van Buren
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Warren
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Wayne
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Woodbury
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Worth
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Barton
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Butler
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Clay
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Dickinson
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Doniphan
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Jefferson
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Kingman
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie McPherson
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Pottawatomie
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Rawlins
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Republic
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Rice
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Rush
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Sedgwick
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Sheridan
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Sherman
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Stafford
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Washington
 Union (ang. Union Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Knox
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Branch
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Grand Traverse
 Union (ang. Union Charter township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Isabella
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Houston
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Barton
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Benton
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Bollinger
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Cass
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Clark
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Crawford
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Daviess
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Dunklin
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Franklin
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Harrison
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Holt
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Iron
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Jasper
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Laclede
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Lewis
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Lincoln
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Marion
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Monroe
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Nodaway
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Perry
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Polk
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Pulaski
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Putnam
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Randolph
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Ripley
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Ste. Genevieve
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Scotland
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Stone
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Sullivan
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Washington
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Webster
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Worth
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Wright
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Butler
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Dodge
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Knox
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Phelps
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Saunders
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie New Jersey, w hrabstwie Hunterdon
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie New Jersey, w hrabstwie Union
 Union (ang. Union Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Broome
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Pender
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Randolph
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Robeson
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Rutherford
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Wilkes
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Grand Forks
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Auglaize
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Belmont
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Brown
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Butler
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Carroll
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Champaign
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Clermont
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Clinton
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Fayette
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Hancock
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Highland
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Knox
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Lawrence
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Licking
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Logan
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Madison
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Mercer
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Miami
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Morgan
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Muskingum
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Pike
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Putnam
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Ross
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Scioto
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Tuscarawas
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Union
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Van Wert
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Warren
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Adams
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Berks
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Centre
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Clearfield
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Crawford
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Erie
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Fulton
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Huntingdon
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Jefferson
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Lawrence
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Lebanon
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Luzerne
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Mifflin
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Schuylkill
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Snyder
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Tioga
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Union
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Washington
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Brule
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Butte
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Davison
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Day
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Edmunds
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Faulk
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie McCook
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Meade
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Moody
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Sanborn
 Union (ang. Union Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Spink
 Union (ang. Union Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Burnett
 Union (ang. Union Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Door
 Union (ang. Union Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Eau Claire
 Union (ang. Union Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Pierce
 Union (ang. Union Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Rock
 Union (ang. Union Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Vernon
 Union (ang. Union Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Waupaca
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Union (ang. Union County) – w stanie Arkansas
 hrabstwo Union (ang. Union County) – w stanie Floryda
 hrabstwo Union (ang. Union County) – w stanie Georgia
 hrabstwo Union (ang. Union County) – w stanie Illinois
 hrabstwo Union (ang. Union County) – w stanie Indiana
 hrabstwo Union (ang. Union County) – w stanie Iowa
 hrabstwo Union (ang. Union County) – w stanie Kentucky
 hrabstwo Union (ang. Union County) – w stanie Missisipi
 hrabstwo Union (ang. Union County) – w stanie New Jersey
 hrabstwo Union (ang. Union County) – w stanie Nowy Meksyk
 hrabstwo Union (ang. Union County) – w stanie Karolina Północna
 hrabstwo Union (ang. Union County) – w stanie Ohio
 hrabstwo Union (ang. Union County) – w stanie Oregon
 hrabstwo Union (ang. Union County) – w stanie Pensylwania
 hrabstwo Union (ang. Union County) – w stanie Karolina Południowa
 hrabstwo Union (ang. Union County) – w stanie Dakota Południowa
 hrabstwo Union (ang. Union County) – w stanie Tennessee
Parafie w USA:
 parafia Union (ang. Union Parish) – w stanie Luizjana

Zobacz też 
 Unia